Deuster ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Deuster (1887–1982), katholischer Pfarrer, Gründer des Ferienkinderhilfswerkes und Schriftsteller
 Carl Oskar von Deuster (1835–1904), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Carl Otto Deuster (1800–1877), unterfränkischer Gutsbesitzer und Landtagsabgeordneter 
 Friedrich Christian von Deuster (1861–1945), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Heinrich Joseph Deuster (1799–1850), deutscher Richter und Abgeordneter
 Peter V. Deuster (1831–1904), deutsch-amerikanischer Politiker
 Thomas Deuster (* 1964), deutscher Basketballspieler
 Thomas Deuster (Autor) (* 1971), deutscher Bauingenieur, Kartograf und Sachbuchautor 

Siehe auch:
 Joseph Anthony (1912–1993), geboren als Joseph Deuster, US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur